Rietz heißen folgende Orte:

 Rietz (Tirol), Gemeinde im Bezirk Imst in Tirol
 Rietz (Treuenbrietzen), ein Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, Brandenburg
 Rietz (Kloster Lehnin), ein Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Rietz ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Heinrich Rietz (18. Jh.), deutscher Orgelbauer, siehe Adam Heinrich Rietze
 Alexandra Rietz (* 1971), deutsche Kriminalober- und Fernsehkommissarin
 Friedrich August Rietz (1795–1869), deutscher Gymnasiallehrer und Autor
 Hans Rietz (1914–1996), Politiker der DDR
 Julius Rietz (1812–1877), deutscher Dirigent, Kompositionslehrer und Komponist
 Madame Rietz (1753–1820), Geliebte Friedrich Wilhelms II. von Preußen, siehe Wilhelmine von Lichtenau 
 Tim Rietz (* 2002), deutscher Nachwuchsschauspieler

Du Rietz ist der Familienname von:

Siehe auch: 
 Rietze (Begriffsklärung)
 Riez (Begriffsklärung)
 Ritz
 Groß Rietz
 Rietz-Neuendorf